Сафроново — название населённых пунктов в России:

 Сафроново — село в Баевском районе Алтайского края.
 Сафроново — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Сафроново — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Сафроново — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Сафроново — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Сафроново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Сафроново — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Сафроново — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Сафроново — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Сафроново — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Сафроново — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Сафроново — деревня в Томском районе Томской области.
 Сафроново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Сафроново — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Сафроново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.